Садки — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 65 км к востоку от города Острова и в 10 км к востоку от волостного центра, деревни Шики.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 1 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)